Pilktjärn kan syfta på:
Pilktjärnen (Stöde socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Pilktjärnen (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn